Charles Hackett (Worcester, Massachusetts, 1889 - Nova York, 1942), cantant d'òpera
 Grant Hackett (Southport, Austràlia, 1980), nedador